Lynge Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Lynge Sogn (Allerød Kommune) 
 Lynge Sogn (Sorø Kommune)